Druga hrvatska košarkaška liga u sezoni 2018./19. je bila liga trećeg stupnja košarkaškog prvenstva Hrvatske. Sudjelovalo je ukupno 47 klubova u pet skupina, čiji su prvaci igrali potom kvalifikacijsku ligu za ulazak u 1. košarkašku ligu.

Ljestvice

Centar 

 Izvori:  
 arhiva.hks-cbf.hr, A-2 (Druga) Liga Centar (M)   
 arhiva.hks-cbf.hr, 18. kolo i konačna ljestvica  
 ksz-zagreb.hr, Druga liga Centar 2018/19

Istok 

 Izvori:  
 arhiva.hks-cbf.hr, A-2 (Druga) Liga Istok (M)  
 arhiva.hks-cbf.hr, 14. kolo i konačna ljestvica  
  ksobz.hr, Druga liga (2018/19)  
  ksobz.hr, Druga liga 2018/19 – u konkurenciji

Jug 

 Izvori:  
 arhiva.hks-cbf.hr, A-2 (Druga) Liga Jug (M)  
 arhiva.hks-cbf.hr, 14. kolo i konačna ljestvica  
 basketball.hr

Sjever 

 Izvori:  
 arhiva.hks-cbf.hr, A-2 (Druga) Liga Sjever (M)  
 arhiva.hks-cbf.hr, 18. kolo i konačna ljestvica  
 ks-kckz.hr, 2. liga Sjever 2018./19.

Zapad 

 Izvori:  
 arhiva.hks-cbf.hr, A-2 (Druga) Liga Zapad (M)  
 arhiva.hks-cbf.hr, 22. kolo i ljestvica  
 KS Primorsko-goranske županije  
 KS Primorsko-goranske županije, 2. muška liga - regija "Zapad" 2018./19.'' - priopćenje br. 25

Kvalifikacije za Prvu ligu 
Igrano u Omišu od 1. do 5. svibnja 2019. 

 Izvori:  
 arhiva.hks-cbf.hr, završni dan kvalifikacijskog turnira  
 KS Koprivničko-križevačke županije, Kvalifikacije za "1. mušku ligu"

Unutarnje poveznice 
 Premijer liga 2018./19. 
 Prva muška liga 2018./19. 
 Treća liga 2018./19. 
 Kup Krešimira Ćosića 2018./19.

Vanjske poveznice 
 Hrvatski košarkaški savez 
 Hrvatski košarkaški savez, arhiva 
 crosarka.com 
 basketball.hr 
 eurobasket.com, Druga liga

Izvori  
 
 eurobasket.com, Druga Liga Standings 2018/19, preuzeto 25. listopada 2019. 
  

2018-19
m-3-druga